«Гоблины 4»
 «Гоблины 4» (Ghoulies IV) — американский комедийный фильм ужасов 1994 года.
 Gobliiins 4 — французская приключенческая компьютерная игра.